Аристово — название населённых пунктов и водных объектов в России.

Владимирская область 
 Аристово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Аристово — деревня в Белозерском районе.
 Аристово — деревня в Великоустюгском районе.
 Аристово — деревня в Вотчинском сельсовете Вологодского района.
 Аристово — деревня в Нефедовском сельсовете Вологодского района.
 Аристово — бывшая деревня в Вытегорском районе, вошла в состав деревни Палтога.
 Аристово — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Аристово — деревня в Устюженском районе.
 Аристово — деревня в Шекснинском районе.
 Аристово — озеро в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Аристово — деревня в Кинешемском районе.
 Аристово — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Аристово — деревня в Боровском районе.
 Аристово — деревня в Мосальском районе.
 Аристово — деревня в Ферзиковском районе.

Кировская область 
 Аристово — деревня в Яранском районе.

Костромская область 
 Аристово — деревня в Нерехтском районе.

Московская область 
 Аристово — деревня в Красногорском районе.

Нижегородская область 
 Аристово — деревня в городском округе Семёновский.

Псковская область 
 Аристово — деревня в Опочецком районе.
 Аристово — деревня в Печорском районе.

Рязанская область 
 Аристово — деревня в Клепиковском районе.
 Аристово — деревня в Старожиловском районе.

Смоленская область 
 Аристово — деревня в Сычевском районе.

Тверская область 
 Аристово — деревня в Андреапольском районе.
 Аристово — железнодорожный разъезд в Зубцовском районе.

Ярославская область 
 Аристово — деревня в Любимском районе.
 Аристово — деревня в Мышкинском районе.
 Аристово — деревня в Некоузском районе.
 Аристово — деревня в Первомайском районе.
 Аристово — село в Заволжском сельском поселении Ярославского района.
 Аристово — деревня в Курбском сельском поселении Ярославского района.